Чо́ппер (от  — букв. рубитель, крошитель) — кухонный нож-топорик, секач.
 Чоппер — стиль мотоцикла.
 Чоппер — силовая часть регулятора ШИМ.
 Чоппер — одно из древнейших орудий труда эпохи палеолита.